Алекса́ндр Серге́евич Ри́мский-Ко́рсаков (26 сентября 1882 — 3 июля 1960, Париж) — иркутский и саратовский вице-губернатор, общественный деятель русской эмиграции.

Биография 
Из старинного дворянского рода Римских-Корсаковых.

В 1903 году окончил Императорское училище правоведения с чином титулярного советника, служил в Министерстве иностранных дел.

Чины: надворный советник, коллежский советник (до 1914), статский советник (до 1916), действительный статский советник (до 1917).

Во время русско-японской войны состоял уполномоченным Российского Общества Красного Креста на фронте. Затем служил комиссаром по крестьянским делам в Лифляндской губернии, членом Курляндского по крестьянским делам присутствия. Занимал посты Иркутского (1911—1914) и Саратовского (1914—1917) вице-губернатора.

Участвовал в Белом движении. В 1919 году, после занятия Курской губернии войсками генерала Деникина, короткое время был губернатором.

После окончания Гражданской войны эмигрировал во Францию, жил в Париже. Участвовал в работе эмигрантских монархических объединений: был начальником канцелярии Высшего монархического совета, состоял секретарем Рейхенгалльского монархического съезда, был делегатом Российского зарубежного съезда в 1926 в Париже, состоял членом Союза ревнителей памяти императора Николая II.

В 1930-е годы состоял секретарем комитета Правоведской кассы, после смерти А. А. Половцова был избран председателем Комитета кассы (1944—1960). В 1935 году был одним из организаторов празднования столетия Императорского училища правоведения, составил «Памятную книжку Императорского училища правоведения. К 100-летию со дня его основания. 1835—1935».

Скончался в 1960 году в Париже. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

Сочинения 
 Памятная книжка Императорского училища правоведения. К 100-летию со дня его основания. 1835—1935. — Париж, 1935.

Примечания

Источники 
 Н. Л. Пашенный. Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва. Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. 2008.
 Черемухин В. В. «Сейчас не до политики»: губернатор А. С. Римский-Корсаков // Молодой ученый. — 2019. — № 8 (246). — С. 147—151.

Александр
Выпускники Императорского училища правоведения
Иркутские вице-губернаторы
Саратовские вице-губернаторы
Курские губернаторы
Персоналии:Белое движение
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Монархисты России